Видински може да се отнася за:
 Васил Видински (ВБВ) (р. 1977), български писател
 Емануил А. Видински (р. 1978), български писател
 Кирил Видински, няколко души с това име
 Раденко Видински (1899-1944), български политик